Brygady piechoty (strzelców) Wojska Polskiego noszące numer „3” lub „III”:

 III Brygada Piechoty Legionów (1919-1921) 
 3 Brygada Górska Strzelców (1939)
 3 Brygada Kadrowa Strzelców (1940-1941)
 3 Brygada Strzelców Karpackich (1942)
 3 Brygada Strzelców (1942-1943 → 5 Wileńska Brygada Piechoty)
 3 Brygada Strzelców (1943-1947)
 3 Brygada Strzelców Karpackich (1944-1947)
Ukraińska
 3 Brygada Piechoty (UHA)